Zyklon har flere betydninger:
 Zyklon – et norsk black/dødsmetal-band, ikke at forveksle med Zyklon B, black metal-supergruppe
 Zyklon-B – kortlivet norsk black metal-supergruppe
 Zyklon B – en hurtigt virkende gift
 Zyklon B Zombie – debut single af bandet Throbbing Gristle